

Acronimi 
 Union académique internationale (Unione accademica internazionale)
 Unione anarchica italiana
 Unione astrofili italiani
 Unione Astronomica Internazionale
 Unione automobilistica italiana
 Universidad Adolfo Ibáñez  – università cilena

Codici 
 UAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suai (Indonesia)